A família Bernoulli destacou-se devido ao facto de ter dado ao mundo, durante um século, oito notáveis cientistas na área da matemática e da física.

História 
O progenitor, Nicolau, residia em Antuérpia, na Bélgica, e foi forçado a abandonar o país por ser protestante, na época da perseguição dos espanhóis aos não-católicos. Mudou-se para a Basileia, na Suíça, onde continuou a se dedicar ao negócio das especiarias, vindo a casar-se com Margarette Schoenauer, ligada a uma grande família de banqueiros, tendo tornado-se um mercador de sucesso. 
Dos três filhos, apenas o mais novo, Nicolau (apelidado o filho), seguiu os passos do pai. Os outros, bem como a descendência, dedicaram-se às matemáticas.

A descendência 
A história dos descendentes seria muito semelhante: não revelando queda para o negócio da família, inscreveram-se na Universidade onde cursaram Magistratura ou Medicina. Anos mais tarde acabariam por se dedicar à Matemática onde viriam a dar contribuições importantes, nomeadamente na área do cálculo.

Foram professores e colegas dos matemáticos Euler e L'Hôpital.

Referências 
 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa-Seminário sobre a família Bernoulli
  Universidade Federal de Campina Grande-Biografia dos Bernoulli-Daniel
 UFCG-os Jacob Bernoulli
 UFCG-os Johann Bernoulli
 UFCG-os Nicolau Bernoulli

Ligações externas 

 

Bernoulli, A família
Bernoulli